Bielatalbahn steht für:

 einen ehemaligen Oberleitungsbus-Betrieb im Tal der Biela in Sachsen, siehe Gleislose Bielathal-Motorbahn mit elektrischer Oberleitung
 die im Tal der Bílina (deutsch Biela) verlaufende Eisenbahnstrecke in Tschechien, siehe Bahnstrecke Trmice–Bílina

Siehe auch:
 Bieletalbahn